MPA steht für:

Wissenschaft und Technik
 Master of Public Administration, ein akademischer Grad
 Materialprüfungsamt, Materialprüfanstalt oder Materialprüfungsanstalt 
 Max-Planck-Institut für Astrophysik
 Mega-Pascal (MPa), siehe Pascal (Einheit)
 Mehrperspektivischer Ansatz, ein didaktisches Modell für den Technikunterricht
 1-Methoxy-2-propylacetat, ein Lösemittel in der Lackindustrie
 Moving Picture Accelerator, eine LCD-Technik von Samsung
 MPA(Metallpulverauftrag)-Technologie, thermisches Spritzverfahren zur additiven Fertigung der Firma Hermle 
 Müllpyrolyseanlage, siehe Pyrolyse
 Multi Profile API

Medizin
 Medical-Psychological Assessment, siehe Medizinisch-Psychologische Untersuchung
 Medizinische Praxisassistentin
 Medroxyprogesteronacetat, ein synthetisches Gestagen
 mikroskopische Polyangiitis, eine Autoimmunerkrankung
 Mycophenolic acid, siehe Mycophenolat-Mofetil, ein Immunsuppressivum

Organisationen und Vereinigungen
 Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals, antikommunistische Organisation amerikanischer Filmschaffender
 Motion Picture Association, ein US-amerikanischer Filmverband
 Movimento per le Autonomie, eine italienische Partei
 Moving Picture Experts Group, Expertengruppe für Standardisierung von Videokompression
 Music Publishers' Association

Sonstiges
 Marine Protected Areas, siehe Meeresschutz#Meeresschutzgebiete (Marine Protected Areas, MPA)
 Maritime Patrol Aircraft, siehe Seefernaufklärer
 Metropolitan Areas, ein US-amerikanischer Stadttyp
 Flughafen Katima Mulilo in Namibia (IATA-Code)

MPa steht für:
 Mega-Pascal (Einheit), SI-Einheit des Drucks sowie der mechanischen Spannung

mPa steht für:
 Milli-Pascal (Einheit), SI-Einheit des Drucks sowie der mechanischen Spannung

mpa steht für:
 Mpoto (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Tansania

Siehe auch:
 ANA-MPA

MPA